Sagstetter ist der Nachname folgender Menschen:

Urban Sagstetter (* 1529, † 1573), katholischer Bischof von Gurk und Administrator der Diözese Wien.
Fabian Sagstetter (* 1990), deutscher Faustball- und Volleyballspieler
Jonas Sagstetter  (* 1999), deutscher Volleyball- und Beachvolleyballspieler
Benedikt Sagstetter  (* 2000), deutscher Volleyball- und Beachvolleyballspieler